Винберг () —  фамилия. Известные носители:
 Винберг, Абрам Ильич (1908—1989) — советский юрист-криминалист.
 Винберг, Виктор Фёдорович (1832—?) — русский генерал от кавалерии.
 Винберг, Владимир Карлович (1836—1922) — земский деятель, депутат Государственной думы IV созыва от Таврической губернии. 
 Винберг, Георгий Георгиевич (1905—1987) — советский гидробиолог.
 
 Винберг, Каролин (род. 1985) — шведская топ-модель.
 Винберг, Кристина (род. 1965) — шведский политик.
 Винберг, Пернилла (род. 1989) — шведская хоккеистка.
 Винберг, Рейчел (род. 1979) — канадская гребчиха.
 Винберг, Фёдор Викторович (1868—1927) — русский офицер, полковник Российской Императорской Гвардии.
 Винберг, Эрнест Борисович (1937—2020) — доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей алгебры МГУ, профессор Независимого московского университета.